

Sources 
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour divers détails.
 « Ligne des 100 jours » , sur inventaires-ferroviaires.fr (consulté le ).

Baie de Somme